Энсинасола () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэльва, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Рамахера. Занимает площадь 178 км². Население — 1582 человека (на 2010 год). Расстояние — 150 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Encinasola
 Portal sobre Encinasola

Муниципалитеты Уэльвы